Henry Porter (mort en 1799), dramaturge anglais
 Henry Porter (né en 1953), écrivain britannique

Homonymie de personnes